Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Кончіту Мартінес з рахунком 6–0, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (переможниця)
  Моніка Селеш (чвертьфінал)
  Аманда Кетцер (півфінал)
  Ліндсі Девенпорт (півфінал)
  Марі П'єрс (1-ше коло)
  Кончіта Мартінес (фінал)
  Кімберлі По (чвертьфінал)
  Ліза Реймонд (2-ге коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Bank of the West Classic 1997 Draw

1997
Тур WTA 1997